Африканский Кубок чемпионов 1985 — 21-й розыгрыш турнира. Трофей впервые завоевал клуб «ФАР» из Марокко.

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 

RSSSF 

1985